Анато́лий Миха́йлович Наза́ров:
 Назаров, Анатолий Михайлович (1876—1918) — генерал-майор, войсковой атаман Донского казачьего войска.
 Назаров, Анатолий Михайлович (1906—1987) — советский кинооператор.